Parrocchia di Saint Peter – parrocchia civile della Dominica
 Saint Peter – parrocchia civile di Antigua e Barbuda
 Saint Peter – parrocchia civile di Barbados